Міотом — ділянка м'язів, іннервована нервовими волокнами від певної пари спинномозкових нервів
 Міотом — зачаток скелетної мускулатури в ембріонів хордових тварин